Breitenfurt heißen folgende geographische Objekte:

 Breitenfurt bei Wien, Marktgemeinde in Niederösterreich
Gemeindeteile:
 Breitenfurt (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Breitenfurt (Dollnstein), Ortsteil des Marktes Dollnstein, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Breitenfurt (Gemeinde Ternberg), Ortslage von Ternberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Breitenfurt (Katastralgemeinde), Katastralgemeinde von Breitenfurt bei Wien, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Široký Brod, Ort im Okres Jeseník, Tschechien